Mitra peut faire référence à :

Prénom 
 Mitra est un prénom.

Patronyme 
Mitra est un patronyme porté notamment par : 
 Abhas Mitra est un astrophysicien indien ;
  est un écrivain indien ;
  est un indianiste indien ;
 Rhona Mitra est une actrice, mannequin et chanteuse anglaise ;
 Rimjhim Mitra est une actrice de télévision et de cinéma bengalie ;
  est un physicien indien ;
  est un acteur et réalisateur indien ;
 Subrata Mitra est un directeur de la photographie indien

Autres 
 Mitra est une divinité hindoue. ;
  est une déité de l'univers de fiction de Conan le Barbare ;
 Hasta Mitra est une maison d'édition indonésienne ;
 Mitra 15 est une série de mini-ordinateurs produit par CII dans les années 1970 ;
 Mitra est un genre de mollusques.
  est le titre d'un film sorti en 2021.
Homonymie de patronyme